Блато може бити:
 Блато, ситнозрни седимент, топоним за доле наведена насељена места
 Блато (Косовска Каменица), насељено место у општини Косовска Каменица
 Блато (Подујево), насељено место у општини Подујево
 Блато (Сјеница), насељено место у општини Сјеница
 Блато (Пирот), насељено место у општини Пирот
 Блато (Мљет), насељено место на острву Мљету Хрватска
 Блато (Црна Трава), тресава и речица у Млачишту, општина Црна Трава
 Блато (општина), општина у Дубровачко-неретванској жупанији, Хрватска
 Блато на Цетини, насеље града Омиша, Хрватска